«Університет» — станція метро, Київський метрополітен
 «Університет» — станція метро, Московський метрополітен
 «Університет» — станція метро, Харківський метрополітен
 «Державний Університет» — станція метро, Тбіліський метрополітен 
 «Університет» — станція метро, Гонконзький метрополітен (будується)
 «Університет» — станція Мюнхенського метрополітену.
 «Юніверсіті» — станція Сі-Трейну в Калгарі.
 «Університат де лес Ільес Балеарс» — станція метрополітену Пальма-де-Мальорки.
 «Університет» — проектуєма станція Волгоградського метротрама.
 «Університетська» — нереалізована станція Петербурзького метрополітену.